Amerikai Egyesült Államok
 Naomi (Dél-Dakota)
 Naomi (Georgia)
 Naomi (Louisiana)
 Naomi (Missouri)
 Naomi (Ohio)
 Naomi (Pennsylvania)
egyéb
 Naómi, keresztnév
 Naomi Campbell brit topmodell
 Naomi Cavaday brit teniszezőnő
 Naomi Watts angol/ausztrál színésznő, producer
 Naomi Scott angol színésznő
lásd még
 Noémi